S86 (Polen) - snelweg in Polen
 S86 (China) - snelweg in Henan, China
 S86 Shenzhen Buitenring Expressway - snelweg in Guangdong, China
 S86 (Berlijn) - lijnnummer in gebruik bij de S-Bahn in Berlijn, Duitsland